Arnaud Demanche (1982-), humoriste français ;
 Blanche Demanche (1868- ?), peintre française ;
 Georges Demanche (1870–1941), peintre français.

Voir aussi 
 Démanché, technique de déplacement de la main gauche au violoncelle